Grünes Schild ist Namensbestandteil von
 Haus zum Grünen Schild, Frankfurt (Main)
 Orden vom grünen Schild, französischer Ritterorden 
 Orden der weißen Dame im grünen Schild, französischer Ritterorden